Abaixo estão o sistema de classificação e as nações classificadas para o Raquetebol nos Jogos Pan-Americanos de 2023, programado para ser realizado em Santiago, Chile, de 21 a 26 de outubro de 2023.

Sistema de classificação
Um total de 48 atletas irão se classificar para competir. Em cada gênero, haverá um total de 24 atletas classificados, com o Campeonato Pan-Americano de 2023 sendo utilizado para determinar os países classificados. O Chile, como país-sede, classificou a cota máxima automaticamente. Os 4 primeiros do Campeonato Pan-Americano (incluindo o Chile) classificarão 3 atletas no respectivo gênero, enquanto as equipes restantes classificarão 2 atletas.

Linha do tempo

Sumário de classificação
Um total de 1 país classificou atletas até então.

Masculino

Feminino

Referências

P
P
Classificação para os Jogos Pan-Americanos de 2023
Raquetebol nos Jogos Pan-Americanos de 2023